Tito — imperador romano
 Tito (bíblico) ou Tito de Creta — companheiro de Paulo de Tarso
Epístola a Tito — livro do Novo Testamento
Vespasiano ou ''Tito Flávio Sabino Vespasiano — imperador romano
Tito Lívio — historiador romano
Josip Broz Tito — ditador da Iugoslávia

Geografia 
 Tito (Itália) — comuna italiana

Empresas 
 Titus Software — extinta empresa desenvolvedora de jogos

Cinema e televisão 
Titus (filme) — filme de 1999
Titus (série) — série de televisão estrelada por Christopher Titus e Cynthia Watros

Desambiguações de antropônimos